La palabra domo puede referirse a:

 Domo (geología), elevación del terreno de forma semiesférica.
 Domo de lava.
 Domo resurgente.
 Domo lunar.

 Domo o cúpula, elemento arquitectónico.
 Domo (robot), nombre de un robot.
 Domo-kun, mascota de una cadena de televisión.